Отате има више значења:

 Отате (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Отате (Сан Херонимо Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Отате (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику